Sforza steht für:
 Sforza, italienische Adelsfamilie

Sforza ist der Familienname folgender Personen:

 Ascanio Sforza (1455–1505), italienischer Kardinal
 Bianca Maria Sforza (1472–1510), deutsche Kaiserin
 Bona Sforza (1494–1557), italienische Prinzessin
 Bosio Sforza (1411–1476), italienischer Graf
 Carlo Sforza (1872–1952), italienischer Politiker
 Caterina Sforza (1463–1509), italienische Gräfin
 Ciriaco Sforza (* 1970), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Costanzo I. Sforza (1447–1483), Stadtherr von Pesaro
 Fabrizio Sforza (vor 1970–2009), italienischer Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Federico Sforza (1603–1676), italienischer Kardinal und Bischof

 Galeazzo Maria Sforza (1444–1476), italienischer Herzog
 Gian Galeazzo Maria Sforza (1469–1494), Herzog von Mailand
 Giovanni Sforza (1466–1510), italienischer Herr
 Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora (1518–1564), italienischer Adliger und Kardinal
 Hippolyta Maria Sforza († 1488), italienische Adlige
 Ludovico Sforza (1452–1508), italienischer Herzog
 Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922–2018), italienischer Biologe, Genetiker
 Massimiliano Sforza (1493–1530), italienischer Herzog
 Muzio Attendolo Sforza (1369–1424), italienischer Condottiere
 Seraphina Sforza (1434–1478), italienische Adelige und Nonne
 Sisto Riario Sforza (1810–1877), italienischer Geistlicher und Kardinal der katholischen Kirche
 Tommaso Riario Sforza (1782–1857), italienischer Geistlicher und Kardinal der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Sforza di Santa Fiora